Реги́но Прюмский (устар. Регинон; , ; около 840 — 915) — монах-бенедиктинец, аббат, историк, теоретик музыки.

Биография 
Происхождение Регино точно не установлено. Скорее всего, он происходил из знатного германского рода. Родился в замке Альтрип недалеко от Шпайера. Вступил в орден бенедиктинцев, вероятно, в Прюмском аббатстве, где был прилежным студентом.

Прюмское аббатство было одним из самых знаменитых и богатых аббатств своего времени. Оно располагалось в Лотарингии, около Трира. Однако после того, как в IX веке начались набеги норманнов на империю, пострадали многие поселения и аббатства. Не избежало этой участи и Прюмское аббатство, которое было дважды захвачено и разорено — в 882 и 892 годах. После этого аббат Фараберт оставил свой пост. На его место был выбран Регино, который стал седьмым аббатом Прюмского аббатства.

Основной заботой Регино стало восстановление экономики аббатства, сильно подорванной набегами норманнов. В 893 году в аббатстве был составлен так называемый Прюмский кадастр, в котором впервые были описаны все владения, входившие в сферу влияния аббатства. Регино сильно мешали междоусобицы, которые происходили в Лотарингии. В итоге в 899 году Регино был вынужден покинуть пост аббата. Его место занял сын графа Меца Ришер.

Регино отправился в Трир, где его принял архиепископ Ратбод. Он поручил ему реорганизацию монастыря Святого Мартина, разрушенного норманнами, аббатом которого Регино стал. Регино поддерживал архиепископа Ратбода в его усилиях проводить духовные реформы.

Регино умер в 915 году и был похоронен в церкви Святого Максима в Трире. Его могила была обнаружена в 1581 году.

Труды Регино

Всемирная хроника 
Главный труд Регино — «Всемирная хроника» (), написанная между 900 и 908 годами. Возможно книга замысливалась как учебник для малолетнего короля Восточно-Франкского королевства Людовика IV. Основное содержание хроники — история Франкского государства и, особенно, Каролингов. Хроника посвящена епископу Аугсбурга Адальберону (ум. 909).

Образцом для Регино послужила «Всемирная хроника» Фрекульфа (епископа Лизье), с той однако разницей, что у Фрекульфа точка отсчёта — «сотворение мира», а у Регино — рождение Иисуса Христа. Хроника Регино состоит из трёх книг. Первая книга доведена до 741 года. Вторая книга посвящена истории ранних Каролингов, западных франков и Лотарингии. Она доведена до 892 года. Третья книга охватывает период с 892 до 906 года.

Сведения первых двух книг представляют собой компиляцию произведений других авторов, причём довольно запутанную и хронологически неверную даже для IX века. Регино использовал сочинения Беды Достопочтенного и Павла Диакона, а также различные хроники и анналы, делая из них выдержки. В третьей книге Регино описывает события, современником которых он является. Эти описания строятся не только на собственных наблюдениях, но и на чужих рассказах. О многих событиях Регино рассказывает осторожно, а о некоторых умалчивает, опасаясь навлечь на себя преследования со стороны врагов. Особое внимание уделяется Лотарингии.

Несмотря на то, что хроника содержит ошибки в хронологии, она является ценным источником по истории Франкского государства и Лотарингии IX века. Она оказала огромное влияние на европейскую историографию. После смерти Регино хроника была продолжена монахом Адальбертом, позже ставший первым архиепископом Магдебурга.

Впервые Хроника Регино была опубликована в Майнце в 1521 году. В 1890 году хроника была издана на немецком языке в составе «Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum».

Другие труды Регино 
Регино занимался также теорией музыки. Ему принадлежит тонарий и трактат «Epistola de harmonica institutione» («Послание об основах гармоники»), сочинённый в форме письма архиепископу Радботу. Регино стремился упорядочить литургическое пение в церквах епархии, для чего ему была нужна поддержка архиепископа. Регино также приписывают несколько антифонов и респонсориев.

Регино также автор двух книг «De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis» — синодальной коллекции канонов, созданной по требованию архиепископа Радбота. Эта работа была посвящена архиепископу Майнца Гатто I.

Публикации 
 Всемирная хроника
 
 
 
 
 

 Другие труды
 
 
 
 Epistola de harmonica institutione. Testo latino e italiano. Introduzione, traduzione e commento a cura di Alessandra Fiori. Firenze: Sismel, 2011. XXX, 255 pp. (La Tradizione Musicale. Studi e testi 15) (издание латинского оригинала и итальянский перевод с комментариями)

Литература

Ссылки 
 
 

Историки по алфавиту
Хронисты Германии
Хронисты X века
Аббаты Прюма
Аббаты IX века
Бенедиктинцы Германии
Теоретики музыки
Персоналии:Период Каролингов
Персоналии Восточно-Франкского королевства IX века
Персоналии Восточно-Франкского королевства X века